Slovo Žleby má několik významů:
 Žleby – obec v okrese Kutná Hora
 Zámek Žleby
 Žleby (Strhaře) – část obce Strhaře v okrese Brno-venkov
 České Žleby – část obce Stožec v okrese Prachatice
 Žleby (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Znojmo